HMR est un sigle qui peut désigner :
 Hôpital Maisonneuve-Rosemont, un hôpital universitaire de Montréal, au Québec, au Canada ;
 , une division de Merck & Co. qui propose des programmes de gestion du poids.
 Hot Module Replacement, une technologie web.

HMR est un code qui peut désigner :
 , un aéroport d'aviation générale situé à Stafsberg, à Hamar, en Norvège, selon le code AITA des aéroports.

hmr est un code qui peut désigner :
 hmar, une langue parlée en l'Inde, par environ 50 000 Hmars, selon le code de langues ISO 639-3 et IETF.

Code IATA des aéroports